Брдо (, ) — південнослов'янський топонім, утворений від  («пагорб»).

 Брдо — село в общині Мрконич-Град.
 Брдо — село в общині Пале.
 Брдо — село в общині Шипово.
 Брдо — село в общині Витез.
 Брдо — село в общині Доні Вакуф.

 Брдо — село в общині Нова Варош.

 Брдо — поселення в общині Домжале, Осреднєсловенський регіон.
 Брдо — поселення в общині Назарє, Савинський регіон.
 Брдо — поселення в общині Нова Гориця, Регіон Горишка.
 Брдо — поселення в общині Словенське Коніце, Савинський регіон.
 Брдо — поселення в общині Тржич, Горенський регіон.
 Брдо — поселення в общині Шентюр, Савинський регіон.
 Брдо-при-Луковиці — поселення в общині Луковиця, Осреднєсловенський регіон.
 Брезово Брдо — поселення в общині Хрпелє-Козіна, Регіон Обално-крашка.

 Брдо — населений пункт в Істрійській жупанії у складі міста Бує.

Див. також 
 Войнович Брдо — населений пункт у Хорватії, в Карловацькій жупанії у складі громади Крняк.
 Яснич-Брдо — населений пункт у Хорватії, в Карловацькій жупанії у складі громади Крняк.
 Бердо (значення)